1958 Голяма награда на Монако е 5-о за Голямата награда на Монако и втори кръг от сезон 1958 във Формула 1, провежда се на 18 май 1958 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако